Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2019 года проводился с 8 по 10 февраля 2019 года в городе Хёугесунн. 

Победитель чемпионата получал право до следующего чемпионата представлять на международной арене Норвегию как её сборная команда.

В чемпионате участвовало 16 команд.

Чемпионами стала (впервые в своей истории) команда Toyota Bilia / Ramsfjell, Oppdal CK (Оппдал) (скип Магнус Рамсфьелл), победившая в финале команду Lag Ulsrud, Snarøen CK (Осло) (скип Томас Ульсруд). Бронзовые медали завоевала команда Lag Brænden, Lillehammer CK (Лиллехаммер) (скип Матиас Бранден).

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды, разбитые на 4 группы по 4 команды, играют между собой по круговой системе в один круг. По итогам группового этапа при равном количестве побед команды в группе ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (); чем меньше сумма, тем более высокое место получает команда. Команды, занявшие в группах первые три места, выходят во второй этап, плей-офф, который проводится по неполной олимпийской системе: команды, занявшие в группах 1-е места, проходят сразу в четвертьфиналы, где встречаются с победителями матчей 1/8 финала (туда проходят команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места). Между проигравшими в четвертьфиналах проводятся матчи за места с 5-го по 8-е. Победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах, победители которых играют в финале, а проигравшие в матче за третье место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

 команды, выходящие напрямую в четвертьфиналы плей-офф
 команды, выходящие в 1/8 финала плей-офф

Плей-офф 

В источнике результат матча за 7-е место не указан (0:0); видимо, матч не проводился, команды разделили общее 7-е место.

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар 2019

Спорт в Норвегии в 2019 году
2019
Февраль 2019 года
Спорт в Хёугесунне